Jean-Baptiste Martin peut faire référence à :
 Jean-Baptiste Martin (1659-1735), peintre français ;
 Jean-Baptiste Martin (1864-1922), prêtre et historien français ;
 Jean-Baptiste Martin, linguiste ;
 Jean-Baptiste Martin (né en 1976), acteur français.

Voir aussi 
 Jean-Baptiste Gobert-Martin (1848-1921), commerçant français
 Jean-Baptiste Bienvenu-Martin (1847-1943), homme politique français
 Jean-Baptiste Saint-Martin (1840-1926), homme politique français